|-
| 66401 - || || 8 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66402 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66403 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66404 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66405 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66406 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66407 - || || 14 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66408 - || || 14 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66409 - || || 20 de juny, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66410 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66411 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66412 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66413 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66414 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66415 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66416 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66417 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66418 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66419 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66420 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66421 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66422 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66423 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66424 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66425 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66426 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66427 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66428 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66429 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66430 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66431 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66432 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66433 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66434 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66435 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66436 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66437 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66438 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66439 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66440 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66441 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66442 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66443 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66444 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66445 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66446 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66447 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66448 - || || 22 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66449 - || || 22 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66450 - || || 22 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66451 - || || 22 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66452 - || || 21 de juliol, 1999 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| 66453 - || 1999 PC || 3 d'agost, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 66454 - || 1999 PM || 3 d'agost, 1999 || Wykrota || C. Jacques, L. Duczmal
|-
| 66455 - || || 7 d'agost, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66456 - || || 12 d'agost, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66457 - || || 7 d'agost, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66458 Romaplanetario || || 22 d'agost, 1999 || Ceccano || G. Masi
|-
| 66459 - || || 4 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66460 - || || 4 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66461 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66462 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66463 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66464 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66465 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66466 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66467 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66468 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66469 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66470 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66471 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66472 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66473 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66474 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66475 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66476 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66477 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66478 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66479 Healy || || 4 de setembre, 1999 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 66480 - || || 10 de setembre, 1999 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| 66481 - || || 11 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66482 - || || 12 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66483 - || || 13 de setembre, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 66484 - || || 7 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66485 - || || 13 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66486 - || || 14 de setembre, 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 66487 - || || 13 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66488 - || || 15 de setembre, 1999 || Calgary || G. W. Billings
|-
| 66489 - || || 15 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66490 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66491 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66492 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66493 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66494 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66495 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66496 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66497 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66498 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66499 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66500 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
6